Paula Andrea Pérez García (nacida el 10 de enero de 1996) es una ex tenista profesional colombiana.

Trayectoria 
Pérez ganó cuatro títulos de dobles en el Circuito Femenino ITF. El 6 de octubre de 2014, alcanzó su mejor clasificación individual en el puesto número 941 del mundo. El 3 de noviembre de 2014, alcanzó el puesto 583 en el ranking de dobles de la WTA.

Pérez hizo su debut en el WTA Tour en la Copa Colsanitas 2013, haciendo pareja con su hermana María Paulina en dobles. Las gemelas perdieron su partido de primera ronda ante Alizé Cornet y Pauline Parmentier.

Jugando para el equipo de Copa Federación de Colombia, Pérez tiene un récord de victorias y derrotas de 1-0.

Finales del Circuito ITF

Dobles: 11 (4 títulos, 7 subcampeonatos)

Participación en la Copa Federación

Dobles

Referencias

Videos

Enlaces externos 

  Perfil WTA
  Perfil ITF
  Perfil Copa Billie Jean King

Redes sociales 

  Instagram

Tenistas femeninas de Colombia
Personas vivas
Nacidos en 1996